Amanieu du Foussat (XIII siècle - XIV siècle), sire d'Aiguillon, un seigneur gascon ;
 André Foussat (1911-1969), prisonnier de guerre en Allemagne, puis homme politique français ;
 Jean Foussat (1931-2015), joueur de rugby à XIII international français ;
 Roger Foussat, premier président du Cercle Saint-Pierre de Limoges qu'il fonda en 1929.